Каргальская — фамилия и топоним:

 Каргальский, Георгий Дмитриевич — кадровый офицер Лейб-Гвардии Атаманского полка, генерал-майор; участник Степного похода. 
 Каргальская — станица в Волгодонском районе Ростовской области.